Сянэр () — комментарий на основополагающий даосский трактат Дао дэ цзин Лао-цзы, принадлежащий школе Небесных Наставников. Полное название — Лаоцзы сянъэр чжу (老子想尔注) — Лаоцзы в комментариях Сянъэр. Это самый ранний текст этой школы, который сохранился до сих пор. Значение названия трактата не очень ясно, один из возможных переводов — «размышление о тебе».

История 

По оценкам Сянъэр был написан в период между 190 и 220 годами, когда Небесные Наставники управляли областью Ханьчжун и примыкающую часть провинции Сычуань. Ранние источники (эпохи Шесть Династий) указывают на авторство третьего Небесного Настваника Чжан Лу.

Сохранившейся экземпляр был найден в пещерах Дуньхуан и состоял из комментариев на половину даодэцзина, что даёт повод предполагать наличие второй части, которая потеряна. Находку датируют V—VI веком.

Содержание 

Текст содержит рекомендации для индивидуальных адептов и для общины целиком с позиций ранней Школы Небесных Наставников.

В первую очередь речь идёт об индивидуальной практике достижения бессмертия. В соответствии с Сянъэр, тело человека населено множеством духов, которые живут в среде энергии ци. Для бессмертия необходимо оберегать и развивать этих духов с помощью медитаций. Какие конкретно медитации должны использоваться — говорится очень неподробно. Сянъэр также касается даосской сексуальной практики, и убеждает этими практиками не пользоваться.

Хотя Сянъэр рассчитан на широкую публику, особые рекомендации даются для правителей. Правители должны воссоздать даосскую модель общества, не стремясь к славе и обогащению, а уважать и бояться Неба, поддерживая для этого высокую мораль.

Литература 
 Bokenkamp, Stephen. Early Daoist Scriptures. Berkeley: University of California, 1999.
 The text of Xiang’er 
 The text of Xiang’er 

Школа Небесных Наставников
Даосские источники
Дуньхуанские рукописи